Proboscidea bezeichnet:

 eine Pflanzengattung, siehe Proboscidea (Gattung)
 die Ordnung der Rüsseltiere